Змагання в парному розряді жіночого тенісного турніру Toray Pan Pacific Open 2006 проходили з 30 січня по 5 лютого на закритих кортах з твердим покриттям Токійського палацу спорту в Токіо (Японія). Ліза Реймонд і Саманта Стосур виграли титул, у фіналі перемігши пару Кара Блек і Ренне Стаббс з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

2006
Toray Pan Pacific Open, парний розряд